Molalla oder Molala kann sich auf folgende Artikel beziehen:

 Molala-Volk, ein Ureinwohnerstamm in den USA, der in der Nähe des Molalla-Flusses lebte
 Molala-Sprache, die von den Molala gesprochene Sprache
 Molalla River, ein Fluss im Clackamas County, Oregon, USA
 Molalla, Oregon, eine nach dem Fluss benannte Stadt im Clackamas County, Oregon, USA
 Molalla Buckeroo, ein jährliches Rodeo in Molalla
 Molalla Prairie, ein Weiler im Clackamas County, Oregon, USA